Kent Andersson kan syfta på

Kent Andersson, en svensk skådespelare
 Kent Andersson (arkeolog), född 1959, en svensk arkeolog
Kent Andersson (politiker)
Kent Andersson (roadracingförare)
Kent Andersson (ishockeyspelare)
Kent-Erik Andersson, en svensk ishockeyspelare
Kent Andersson (brottare), olympier 1980 och 1984